Третий розыгрыш Кубка РСФСР по хоккею с шайбой состоялся перед проведением чемпионата. Планировалось участие 32 команд с 1/16 финала и отборочные матчи. Как и в прошлом сезоне полуфиналы и финал проводились в одном городе, на этот раз в Горьком. Победитель получал право сыграть в Кубке СССР текущего сезона.

Новосибирское «Динамо», после выигрыша кубка, также победило и в чемпионате РСФСР – снова обладатель кубка сделал «дубль».

Список участников

Предварительный этап

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой